

Geografia 
 La Perla – località argentina della Provincia di Córdoba
 La Perla – comune messicano
 La Perla – località peruviana, capitale dell'omonimo distretto
 La Perla – località portoricana di San Juan
 La Perla – località spagnola della Provincia di Almería
 La Perla – località spagnola della Provincia di Granada
 Distretto di La Perla – distretto peruviano

Musica 
 La Perla – gruppo musicale portoricano degli anni '70
 La perla – singolo dei Calle 13 del 2009
 La perla – singolo dei Kobojsarna del 2010

Altro 
 La perla – film del 1947 di Emilio Fernández
 La Perla – azienda di abbigliamento italiana
 La Perla – dipinto di Giulio Romano su disegno di Raffaello nel Museo del Prado
 La perla (The Pearl) – romanzo di John Steinbeck del 1947
 La perla – film del 1947 diretto da Emilio Fernández (versione in spagnolo)
 La Perla – stazione di ricerca della serie televisiva Lost

Pagine correlate 
Perla (disambigua)